Il doppio del torneo di tennis Bretton Woods International 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Fred Stolle che hanno battuto in finale Nikola Pilić e Cliff Richey 7-6, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Volvo International 1972